Brzeźnica ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bresnitz (Zülz) (), Dorf im Powiat Prudnicki
 Brzeźnica (Jastrowie) (Briesenitz), Ortsteil der Gemeinde Jastrowie (Jastrow)
 Brzeźnica (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Birkenwerder, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Brzeźnica (Lebus) (Briesnitz), Gemeinde im Powiat Żagański
 Brzeźnica (Rudnik) (Bresnitz), Dorf in der Landgemeinde Rudnik im Powiat Raciborski (Schlesien)
 Brzeźnica (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Birkenfeld, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Brzeźnica (Powiat Wadowicki), Gemeinde im Powiat Wadowicki
 Brzeźnica (Powiat Żagański),  Ort in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Żagański

Brzeźnica ist der Name folgender Flüsse
 Brzeźnica (Barycz), Nebenfluss der Barycz
 Brzeźnica (Bóbr), Nebenfluss des Bober (poln. Bóbr)

Siehe auch:
 Breznica